Roodbrauwpeperklauwier
 Zwartsnavelpeperklauwier